Carlos Ramírez – ciclista di BMX colombiano
 Carlos Ramírez – calciatore cileno
 Carlos Ramírez – pallavolista portoricano
 Carlos Ramírez – giocatore di calcio a 5 messicano